

Geografia 
 Panama
 Arosemena – comune nella provincia di Panama, distretto di La Chorrera
 Cantone di Carlos Julio Arosemena Tola – cantone nella provincia del Napo

Persone 
 Carlos Julio Arosemena Monroy – politico ecuadoriano, presidente dell'Ecuador dal 1961 al 1963
 Carlos Julio Arosemena Tola – politico ecuadoriano, presidente dell'Ecuador dal 1947 al 1948
 Otto Arosemena – politico ecuadoriano, presidente dell'Ecuador dal 1966 al 1968
 Pablo Arosemena Alba – politico panamense, presidente del Panama dal 1910 al 1912

Pagine correlate 
 Juan Demóstenes Arosemena